Estación de Plaza de España puede referirse a:

La estación Plaza de España del Metro de Madrid.
La estación Plaza España del Metro de Barcelona y de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
La estación Plaça Espanya (Plaza España) de Metrovalencia.
La estación Plaza de España del Metro de Sevilla.
La estación Plaza de España del Metro de Palma de Mallorca.